Sanjoanense – abitanti di São João da Varjota
Sanjoanense – abitanti di São João do Manhuaçu